Rosiak – polskie nazwisko

Osoby o nazwisku Rosiak:
 Barbara Rosiak (ur. 1955) – polska artystka grafik
 Ewa Rosiak (ur. 1991) – polska lekkoatletka
 Dariusz Rosiak (ur. 1962) – polski dziennikarz
 Janusz Rosiak (ur. 1946) – polski chemik
 Jerzy Rosiak (ur. 1946) – polski inżynier i polityk
 Małgorzata Rosiak (ur. 1977) – polska zawodniczka uprawiająca snowboard
 Marek Rosiak (ujednoznacznienie)
 Mariusz Rosiak (ur. 1973) – polski piłkarz 
 Michał Rosiak (ujednoznacznienie)
 Paweł Rosiak (1894-1930?) – polski komunista
 Stefan Rosiak (1897-1973) – polski historyk